Manuel Klinge (né le  à Cassel en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute en DEL avec son club formateur des Kassel Huskies. En 2010, le club fait faillite et Klinge signe alors Adler Mannheim. Un an plus tard, les Huskies intégrant le troisième niveau national, la Oberliga, l'international allemand décide de rompre son contrat avec l'Adler et revient dans son club formateur. Il est le capitaine de l'équipe.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Le sélectionneur national Uwe Krupp l'a convoqué pour les Jeux olympiques de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Kassel Huskies || DEL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Kassel Huskies || DEL|| 35|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Kassel Huskies || DEL|| 52|| 4|| 1|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| ETC Crimmitschau|| Oberliga || 6|| 5|| 0|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Kölner Haie || 2.bundesliga || 51|| 31|| 32|| 63|| 20|| 10|| 5|| 10|| 15|| 4
|-
| 2007-2008|| Kölner Haie || 2.bundesliga || 44|| 16|| 17|| 33|| 26|| 15|| 5|| 5|| 10|| 20
|-
| 2008-2009|| Kassel Huskies || DEL|| 31|| 10|| 14|| 24|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Kassel Huskies || DEL|| 55|| 19|| 18|| 37|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-

| 2010-2011|| Adler Mannheim || DEL|| 45|| 2|| 14|| 16|| 14|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| Kassel Huskies || Oberliga || 32 || 45 || 49 || 94 || 36 || 6 || 8 || 1 || 9 || 12 
|-
| 2012-2013|| Kassel Huskies || Oberliga || 34 || 39 || 65 || 104 || 37 || 19 || 9 || 22 || 31 || 12
|-
| 2013-2014|| Kassel Huskies || Oberliga || 34 || 26 || 39 || 65 || 65 || 18 || 15 || 21 || 36 || 6
|-
| 2014-2015|| Kassel Huskies || DEL2 || 43 || 19 || 19 || 38 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016|| Kassel Huskies || DEL2 || 42 || 12 || 29 || 41 || 16 || 14 || 9 || 7 || 16 || 8
|-
| 2016-2017|| Kassel Huskies || DEL2 || 43 || 19 || 31 || 50 || 14 || 9 || 4 || 8 || 12 || 20
|-
| 2017-2018|| Kassel Huskies || DEL2 || 8 || 4 || 7 || 11 || 2 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2009 ||align="left"| Qualification olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || align="left"|Qualifié
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -6|| align="left"|Onzième place

Références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en septembre 1984
Naissance à Cassel (Hesse)